Та́лсинский край () — административно-территориальная единица на северо-западе Латвии, в историко-культурной области Курземе. Край состоит из четырёх городов и восемнадцати волостей. Центр края — город Талсы.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Талсинского района, однако 1 июля 2021 года все бывшие части района (Дундагский, Мерсрагский и Ройский края) были присоединены обратно к Талсинскому краю.

Площадь края — 2749 км². Граничит с Вентспилсским, Кулдигским и Тукумским краями.

География 
Край расположен в северной части Курземского полуострова; его северный берег омывается Ирбенским проливом Балтийского моря, а на востоке - Рижским заливом. Балтийское море отделено от Рижского залива мысом Колкасрагс, самой северной точкой Курземского полуострова. На востоке края, к северу от села Мерсрагс, находится одноимённый мыс - второй по величине и заметности мыс после Колкасрагса в Латвии. Вдоль морского побережья в северной и северо-восточной части края протянулась Приморская низменность - песчаная равнина абразии и аккумуляции древних морей, которая делится на Ирвенскую равнину на севере края и Энгурскую равнину на востоке. Среднюю часть края занимает  Восточно-Курземская возвышенность, которая делится на Дундагское поднятие (на севере) и Ванемское нагорье (на юге), разделенные Ройской долиной. Северную границу Дундагского поднятия образует крутой берег бывшего Балтийского ледникового озера – Шлитерские Голубые горы (75 м над уровнем моря). Самая высокая вершина Талсинского холмистого массива в Ванемском нагорье, Кампаркалнс (175 м над уровнем моря), также является самой высокой точкой рельефа в крае. Западная часть края расположена на Угальской равнине Куршской низменности, южная часть за долиной Абавы — на северном склоне Салдусской холмистой равнины Восточно-Курземской возвышенности. Леса занимают более половины территории края, в западной части много болот (всего болота занимают около 7 % территории края).

Климат 
Территория разделена на три климатических региона: прибрежного, Курземскую равнину и Курземскую возвышенность. Осадков 550 - 700 мм в год, максимум на западе. Среднемесячная температура января -3 - -4 °С, июля +16,5 - +17 °С.

Реки 
Край расположен в бассейнах Венты и нескольких прибрежных рек. Крупнейшие реки: в коротком отрезке Абава с притоком Вирбупе, Роя, верховья Стенде со Силупе, Видусупе, Шкеде, Дурсупе, Дзедрупе, Паце, Мелнсилупе, Пилсупе.

Озера 
Крупные озера входят в состав округакрая лишь частично - северная часть озера Энгурес и северо-восточная часть озера Усмас. Среди других озер наиболее значительными являются озера Сасмакас, Спарес, Лайдзес, Гулбью, Пацес, Плунчу, Лубезерс и Мордангас.

Население 
На 1 января 2018 года население края составляло 38 617 человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года в границах того времени был распределён таким образом:

Изменения количества населения 
В существующих на 2022 год границах.

Территориальное деление 
 город Валдемарпилс ()
 город Сабиле ()
 город Стенде ()
 город Талсы ()
 Абавская волость ()
 Арлавская волость ()
 Балгальская волость ()
 Валдгальская волость ()
 Вандзенская волость ()
 Вирбская волость ()
 Гибульская волость ()
 Дундагская волость ()
 Ивская волость ()
 Колкская волость ()
 Кульциемская волость ()
 Лайдзенская волость ()
 Лауциенская волость ()
 Либагская волость ()
 Лубская волость ()
 Мерсрагская волость ()
 Ройская волость ()
 Страздская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Талсинского края